Zählmaß bezeichnet:
eine Maßeinheit in der Dimension einer Stückzahl, siehe Stückmaß
ein Objekt der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, siehe Zählmaß (Maßtheorie)